Naselja u Sloveniji
 Kočno (Krško, Slovenija), naselje u općini Krško
 Kočno ob Ložnici, naselje u općini Slovenska Bistrica
 Kočno pri Polskavi, naselje u općini Slovenska Bistrica